Career Suicide п'ятий студійний альбом американської групи A Wilhelm Scream, який був випущений 9 жовтня 2007 року.

Треклист 
 I Wipe My Ass With Showbiz - 1:05
 5 to 9 - 2:39
 The Horse - 4:53
 Die While We're Young - 2:32
 Jaws 3, People 0 - 2:40
 Career Suicide - 1:35
 These Dead Streets - 2:16
 Get Mad, You Son of a Bitch! - 3:55
 Our Ghosts (Contemporary/Consensual) - 2:11
 Cold Slither II - 2:20
 Pardon Me, Thanks a Lot - 1:32
 Check Request Denied - 1:52
 We Built This City! (On Debts and Booze) - 5:36

Джерела 
 Career Suicide  last.fm
 Career Suicide  allmusic

Альбоми A Wilhelm Scream
Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Музичні альбоми 2007